Geografie
 Langshan (berg) - berg in Hunan, China
 Lang Shan - bergketen in Binnen-Mongolië, China
 Langshan (Nantong) - heuvel nabij Nantong, Jiangsu provincie, China
 Langshan (kippenras)